Ночной оборотень:

 Ночной оборотень — персонаж, появляющийся в комиксах издательства Marvel Comics.
 «Ночной оборотень» — американский спецвыпуск 2022 года на Disney+.
 «Ночной оборотень» — альбом саундтреков к спецвыпуску «Ночной оборотень».